Blaulicht war eine in der DDR erschienene Heftreihe für Kriminalerzählungen. Pro Jahr erschienen zunächst vier, später in der Regel acht Hefte. Von 1958 bis 1990 wurden über 280 Ausgaben veröffentlicht. Das letzte Heft trägt die Nummer 285.

Geschichte 
Bis zum Heft 16 hieß die Reihe noch Eine Erzählung aus der Arbeit der Kriminalpolizei bzw. Aus der Arbeit unserer Kriminalpolizei (z. B. Heft 15), ab Heft 17 dann Blaulicht. Die Hefte erschienen zunächst im Verlag des Ministeriums des Innern und ab 1963 im Verlag Das Neue Berlin. Die meisten Handlungen spielen in der DDR.

Zu den Autoren der Reihe gehörten (chronologisch nach Erstveröffentlichungen der Hefte) Werner Schmoll, Dorothea Kleine, Günter Prodöhl, Wolf D. Brennecke, Günter Teske, Martin Selber, Erich Loest (als „Hans Walldorf“; „Bernd Diksen“ ist umstritten, möglich ist auch Werner Dembski), Otto Bonhoff, Tom Wittgen, C. U. Wiesner, Heiner Rank, Wolfgang Mittmann, Barbara Krause, Kurt Türke, Rainer Fuhrmann, Jan Eik, Hartmut Mechtel und Jan Flieger.

Je nach Seitenumfang wurden die Hefte für 0,25 Mark (um die 30 Seiten) und 0,45 Mark (um die 60 Seiten) vertrieben. Die jeweilige Seitenzahl wurde durch Textformatierungen (in der Regel Anpassung der Schriftgröße) erreicht. Erschienen die ersten Ausgaben (1 bis 100) noch im Format von 20 × 14,5 cm, wechselte dieses ab der Nummer 101 auf 16,5 × 11,5 cm. Mit dem Formatwechsel wurde auch das bekannte schwarz unterlegte Coverdesign eingeführt. Ab Heft 13 wurde begonnen, die Hefte auf dem Titel mit einer Nummer zu kennzeichnen. Mit dem Heft 17 wurde dann auf dem Cover das Blaulicht-Logo eingeführt.

Seit 1994 erscheint eine neue Reihe von Blaulicht-Krimis im Kremkauer Block-Verlag. Die Nummerierung begann ab „001“ mit dem Verlegen von Romanheften. Ab der Doppelausgabe 025/026 verlegte der Block-Verlag Taschenbücher unter der Blaulicht-Marke. Die Hefte tragen auf dem Cover Zeichnungen bzw. Grafiken, die Taschenbücher Fotos.

Ab 2009 veröffentlichte der Verlag Das Neue Berlin – alte Romane als Doppelausgaben im Format 11,6 × 17,9 cm – noch einmal.

Das Neue Berlin-Sammelausgaben wurden mehrfach in Buchform herausgegeben.

Erschienene Hefte 1 – 100

Erschienene Hefte 101 – 200

Erschienene Hefte 201 – 285

Wiederauflage Verlag „Das Neue Berlin“ ab 2009

Bücher / Sammelausgaben 

 Das große Blaulicht-Buch : Ein bißchen Alibi hat jeder – Die besten Kriminalgeschichten aus der legendären Reihe; Das Neue Berlin Verlag (2006)
 Der Tote auf der Landstrasse und 7 weitere spannende Blaulicht-Krimis; Das Neue Berlin Verlag (2007)
 Der Major und die Schuldigen und 7 weitere spannende Blaulicht Krimis; Das Neue Berlin Verlag (2007)
 Rufen Sie die MUK!: Und 8 weitere spannende Kriminalfälle aus der DDR; Das Neue Berlin Verlag (2008)
 Die K wußte mehr: Und 7 weitere spannende Kriminalfälle aus der DDR; Das Neue Berlin Verlag (2008)

Erschienene Hefte Block-Verlag

Erschienene Bücher Block-Verlag

Weblinks 
 Block-Verlag (neue Blaulicht-Folgen)
 Übersicht über alle Blaulichtcover

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Heftroman (Kriminal)
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
!
Ersterscheinung 1958